

Люди 
 Ро Лев Михайлович (1883 — 1957) — український плодовод-селекціонер.
 Ро Де У (1932) — шостий президент Південної Кореї (1988—1993), південнокорейський військовий генерал та політик.
 Девід Ро (1965) — англійський професіональний гравець та тренер зі снукеру (різновиду більярду).
 Артур Ро - колекціонер, на честь якої названо мінерал артроїт.

Топоніми 
 Ро () — муніципалітет в Італії, регіон Емілія-Романья, провінція Феррара.
 Ро () — муніципалітет в Італії, регіон Ломбардія, провінція Мілан.
 Ро () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Кальвадос.

Інше 
 Ро (літера) — літера грецької абетки.
 Ро — штучна мова створена Е. П. Фостером.
 ろ (ро) — знак японської силабічної абетки кана.